Foxtrot kan syfta på:

 Foxtrot (dans) – en pardans
 Foxtrot (musik) – musik i fyrafjärdedelstakt vanligen med 44–48 takter per minut
 Foxtrot (gångart) – en unik gångart som existerar naturligt hos den amerikanska hästrasen Missouri fox trotter
 FoxTrot – en amerikansk tecknad serie av Bill Amend
 Foxtrot (musikalbum av Genesis) – ett musikalbum av gruppen Genesis
 Foxtrot (musikalbum av Dannys) – ett studioalbum från 1981 med dansbandet Dannys
 Foxtrot-klass – en sovjetisk ubåtsklass